Грининг () — английская фамилия.

Известные носители:
 Грининг, Джастина (род. 1969) — британская женщина-политик.
 Грининг, Джонатан (род. 1979) — английский футболист, полузащитник.
 Грининг, Колин (род. 1986) — канадский профессиональный хоккеист.
 Грининг, Эрнест (1887—1974) — американский журналист и политик.